

Personnalités 

  (né en 1942), économiste britannique ;
 Louis Alexandre Antoine Mizon (1853-1899), officier de marine et explorateur français ;
 Luis Mizón (1942-2022), poète et romancier chilien.

Odonymes 
 Rue Mizon, voie du , en France.

Voir aussi 
 Jean-Marie Mizzon (né en 1956), homme politique français.